Der Trofeo Costa del Sol ist ein Fußballwettbewerb, der vom spanischen Verband RFEF gesponsert wird und in Málaga, Spanien ausgetragen wird. Der andalusische Verein CD Málaga organisierte diesen erstmals im Jahre 1961 und spielte bis 1983 mit Ausnahme der Jahre 1981 und 1982 jeden Sommer gegen spanische wie ausländische Topteams. Zwischen 1984 und 2002 fand das Turnier nicht statt, da die Andalusier zunächst in großen finanziellen Schwierigkeiten steckten, bevor der Verein 1992 aufgelöst wurde. Der Nachfolgeverein des CD Málaga, der FC Málaga, setzt seit 2003 die Tradition der Costa-del-Sol-Trophäe fort.

Schon in der ersten Turnierauflage, 1961, war mit dem Wiener Sport-Club ein österreichischer Verein eingeladen. Er wurde Dritter, ebenso wie der einzige deutsche Teilnehmer, Borussia Dortmund, im Jahre 1964. Die Borussen allerdings konnten sich bei ihrer zweiten Teilnahme die Trophäe sichern. Sie spielten am 16. Januar 2008 als Ersatz für das im Sommer 2007 verschobene Turnier gegen den FC Málaga und gewannen 1:0.

Liste der Finalteilnehmer

Ranglisten

Weblinks 

 Trofeo Costa del Sol auf rsssf.com

Fußballwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Málaga